Подклинье — деревня в Псковском районе Псковской области. Входит в состав Серёдкинской волости. 
 
Расположена в 43 км к северу от Пскова и в 9 км к востоку от деревни Верхолино, в нижнем течении реки Торошинка.

Население

История 
До 1 января 2010 года деревня входила в состав упразднённой Гверздонской волости.

Топографические карты

Примечания 

Населённые пункты Псковского района